Klovaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klovaskär (Kökar, Åland), 
 Klovaskär (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Klovaskär (vid Korpoström, Korpo), Åboland, 
 Klovaskär, Nagu, Åboland, 
 Klovaskär (10 km sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (6 km sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (söder om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (norr om Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (söder om Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Klovaskär (sydväst om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Klovaskär (väster om Jussarö, Raseborg), Nyland,

Se även
Klovskär
Klevskär
Yttre Klovaskär
Inre Klovaskär
Norra Klovaskär
Södra Klovaskär
Klovaskärs råsen
Klovaskärs grundet
Klovaskärs grunden

Robotskapade Finlandförgreningar